Csák József (dr. Szincsák József) (1946–) operaénekes
 Csák József (1966–) cselgáncsozó